«Сезо́н урага́нов» (; изначально назывался «Патрио́ты» — ) — художественный фильм Тима Стори в жанре спортивной драмы, который вышел в 2009 году. Главные роли в фильме исполняют Форест Уитакер, Тараджи Хенсон, Бонни Хант, рэперы Lil Wayne и Bow Wow. Сценарий фильма написал Роберт Эйзеле, а продюсируют его Братья Реймонд и Скотт Глассголд.

Одной из съёмочных площадок фильма была Арена Фогельмана университета Тулейн.

Сюжет 
Через год после урагана Катрина Эл Коллинз (Форест Уитакер), тренер по баскетболу у старшеклассников в Марреро, штат Луизиана, собирает команду из игроков, которые до катастрофы учились в пяти разных школах, и ведёт их к первенству штата.

В ролях 
 Форест Уитакер — Эл Коллинз
 Тараджи Хенсон — Дайна Коллинз
 Клио Томас — Дэвид Уиллис
 Бонни Хант — директор Дюрант
 Чайна Энн Макклейн — Алана Коллинз
 Джей Би Смув — Сэм, водитель автобуса
 Исайя Уошингтон — тренер Бадди Симмонс
 Bow Wow — Гэри Дэвис
 Робби Джонс — Брайан Рэндольф
 Кортни Б. Вэнс — мистер Рэндольф
 Майкл Гэстон — тренер Фрэнк Лэндон
 Lil Wayne — Ламон Джонсон
 Шоуни Томас — Халил Таннер
 Реймонд Кинг — Мани

Примечания

Ссылки 
 
 Michael Flemming, Variety

Фильмы Тима Стори
Фильмы-драмы США
Фильмы о баскетболе
Фильмы Dimension Films
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года